Il Kisei 1989 è stata la tredicesima edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei